Solnetschny ist der Name folgender Siedlungen städtischen Typs in Russland:
 in der Region Chabarowsk, siehe Solnetschny (Chabarowsk)
 in der Region Krasnojarsk („Geschlossene Stadt“, SATO), siehe Solnetschny (Krasnojarsk)
 in der Republik Sacha (Jakutien), siehe Solnetschny (Sacha)
 in der Oblast Twer („Geschlossene Stadt“, SATO), siehe Solnetschny (Twer)

Solnetschny ist der Name folgender ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Amur, siehe Solnetschny (Amur)
 im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Solnetschny (Chanten und Mansen)
 in der Oblast Kursk, siehe Solnetschny (Kursk)
 in der Oblast Magadan, siehe Solnetschny (Magadan)
 in der Republik Mari El, siehe Solnetschny (Mari El)
 in der Oblast Rostow, siehe Solnetschny (Rostow)
 in der Oblast Saratow, siehe Solnetschny (Saratow)
 in der Oblast Tscheljabinsk, siehe Solnetschny (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Twer, Rajon Wyschni Wolotschok, siehe Solnetschny (Twer, Wyschni Wolotschok)